Banda Paris 400 é um grupo musical formado por Pedro Luis, Roberto Besser, Nelsão, Antônio, Zé Bruno e Zequinha.		

Bandas do Brasil